Robinet är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Jean-Baptiste-René Robinet (1735–1820), fransk  naturfilosof
 Jean-François Eugène Robinet (1825–1899), fransk läkare
 Paul Gustave Robinet (1845–1932), fransk landskapsmålare

Franska efternamn